

Persone 
Antonio Lubrano, giornalista e conduttore italiano
Giacomo Lubrano, gesuita, poeta e scrittore italiano
Giovanni Lubrano di Ricco, politico italiano
Pasquale Lubrano Lavadera, pittore e scrittore italiano
Sara Lubrano, cestista italiana 
Stefano Lubrano, sindaco di Alghero
Tommaso G. Lubrano, chirurgo di fama internazionale

Altro 
Lubrano, ramo del clan mafioso dei Casalesi
Vincenzo Lubrano – capobastone, vicinissimo a Riina e Provenzano